Итагаки — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Итагаки, Коити — предприниматель и астроном-любитель
 Итагаки, Сэйсиро (1885—1948) — генерал японской Императорской армии, министр армии.
 Итагаки Тайсукэ (1837—1919) — граф, японский политический, державный и военный деятель.